W34 peut faire référence à :
 Décharge d'armes, autres et sans précision, d’après la classification internationale des maladies ;
 Junkers W 34, un avion de transport allemand ;
 W34, une ogive thermonucléaire américaine ;
 W34, la trente-quatrième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres